Szilvásy László (1926–2018) gordonkaművész
Szilvásy László (1971–) piarista szerzetes, tartományfőnök